Угра — многозначный термин.

Гидроним
 Угра — река в Смоленской и Калужской областях России.

Населённые пункты

Россия
 Угра — село, административный центр Угранского района Смоленской области;
 Угра — село в Калужской области;
 Угра — деревня в составе округа "город Калуга".

Транспорт
 Угра — железнодорожная станция Смоленского региона МЖД.

Прочее
 Угра — национальный парк в Калужской области;
 Угра (,  — страшный, жестокий, яростный) — имя-эпитет Шивы в индуизме.

См. также 
 Стояние на реке Угре (значения)
 Угры (значения)